Bahnhofstraße 54 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bahnhofstraße 54 in Apolda, siehe Liste der Kulturdenkmale in Apolda
 Bahnhofstraße 54 (Bad Suderode)
 Bahnhofstraße 54 in Bayerisch Eisenstein, siehe Bahnhof Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín
 Bahnhofstraße 54 in Binz, Museum Ostseebad Binz, siehe Binz #Sehenswürdigkeiten
 Bahnhofstraße 54 in Cottbus, siehe Bahnhofstraße (Cottbus) #Bahnhofstraße 54
 Bahnhofstraße 54 in Kastellaun, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kastellaun
 Bahnhofstraße 54 in Speyer, siehe Villa Kirrmeier-Ecarius